Rock City steht für:

 Rock City (Club), Musik- und Nachtklub in Nottingham, England
 Rock City (Krokus-Lied), Lied der Schweizer Hard-Rock-Band Krokus (1981)
 Rock City (Royce-da-5′9″-Lied), Lied des US-amerikanischen Rappers Royce da 5′9″ (2002)
 Rock City, US-amerikanisches R&B-Duo, siehe R. City
 Rock City (Felsformation), Touristenattraktion an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Georgia und Tennessee, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 City of Rocks